Patryk Wieczorek (ur. 1 listopada 1996 w Dąbrowie Górniczej) – polski koszykarz, występujący na pozycji rozgrywającego, obecnie zawodnik Kotwicy Kołobrzeg.

11 czerwca 2018 został zawodnikiem Polfarmexu Kutno. 15 stycznia 2019 dołączył do STK Czarnych Słupsk.

3 stycznia 2020 opuścił klub MKS-u Dąbrowy Górniczej. 16 stycznia 2020 dołączył do I-ligowej Pogoni Prudnik, a 24 czerwca 2021 do Kotwicy Kołobrzeg.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Wicemistrz Polski juniorów starszych (2013)

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na plk.pl
 Profil na plkhistory.ugu.pl
 Profil na rozgrywki.pzkosz.pl

Linki zewnętrzne 
 Profil na eurobasket.com 
 Profil na relgm.com 

Polscy koszykarze
Koszykarze MKS Dąbrowy Górniczej
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Pogoni Prudnik
Koszykarze Kotwicy Kołobrzeg
Ludzie urodzeni w Dąbrowie Górniczej
Urodzeni w 1996